La prima tabella qui sotto mostra i risultati completi dei Gran Premi del Campionato del Mondo del Team Lotus, costruttore di Formula 1 tra il 1958 e il 1994. La seconda tabella include i risultati delle vetture Lotus di proprietà di privati nei Gran Premi del Campionato del Mondo tra il 1958 e il 1979. Le tabelle non includono i risultati per l'altro Team Lotus del 2011 (che ha debuttato nel 2010 come "Lotus Racing"), per il team Lotus Renault GP del 2011 o per il Lotus F1 Team del 2012-2015.

Risultati completi del Campionato del Mondo di Formula 1

Risultati del Team Lotus

Risultati di altre vetture Lotus 
(Legenda)
I risultati in grassetto indicano la pole position, i risultati in corsivo indicano il giro più veloce.

* gara partecipata con una vettura omologata per la F2

Note

Collegamenti esterni 
 

Team Lotus
